Чемпионат Исландии по футболу — является 101-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 6 мая 2012 года и закончился в 29 сентября  2012 года. В чемпионате приняло участие 12 команд.

Команды

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Распределение мест по турам

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
Исландия
Спорт в Исландии в 2012 году
Футбол в Европе в 2012 году